Список игроков, выступавших за футбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург в официальных матчах (Чемпионат России, Первая лига России, Кубок России, Кубок Премьер-Лиги, Суперкубок России, Лига чемпионов УЕФА, Кубок УЕФА, Лига Европы УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок Интертото) с 1992 года.
 Указано количество игр за команду на 19.03.2023.
 Зелёным цветом выделены игроки основного состава на 19.03.2023.

Легионеры 
Первый футболист из дальнего зарубежья в составе «Зенита» — югослав Милан Вьештица, перешедший в середине декабря 2001 года. Вместе с Владимиром Мудриничем и Предрагом Ранджеловичем дебютировал 9 марта 2002 года в гостевой игре первого тура чемпионата России против «Анжи» (0:2).

Далее приведен список стран и количество футболистов из этих стран, игравших в разное время за ФК «Зенит» Санкт-Петербург.

13 —  Бразилия 
13 —  Украина 
8 —  Аргентина 
7 —  Чехия 
6 —  Белоруссия
5 —  Сербия 
4 —  Литва 
4 —  Португалия 
4 —  Словакия 
4 —  Таджикистан 
3 —  Армения 
3 —  Италия 
3 —  Казахстан 
3 —  Республика Корея 
2 —  Бельгия 
2 —  Венесуэла 
2 —  Колумбия 
2 —  Македония 
2 —  Молдавия 
2 —  Румыния 
2 —  Сербия и Черногория 
2 —  Франция 
2 —  Хорватия 
1 —  Босния и Герцеговина 
1 —  Венгрия 
1 —  Грузия 
1 —  Дания 
1 —  Иран 
1 —  Испания 
1 —  Нидерланды 
1 —  Норвегия 
1 —  Словения 
1 —  Туркмения 
1 —  Турция 
1 —  Черногория 
1 —  Эквадор 
1 —  Югославия

Примечания 

ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Зенит
Списки:Санкт-Петербург